Tito Ricordi ist der Name folgender Personen:

* Tito Ricordi (Musikverleger, 1811) (1811–1888), italienischer Musikverleger
 Tito Ricordi (Musikverleger, 1865) (1865–1933), italienischer Musikverleger und Librettist